Matthew Stuart, Lennox 2. grófja (1460–1513)
Matthew Stuart, Lennox 4. grófja (1516–1571), Skócia régense, I./VI. (Stuart) Jakab angol-skót király apai nagyapja, az előbbi unokája